Andi Niessner (né en 1967), réalisateur allemand
 Jacob Niessner (1908-1948), militaire nazi